Niketas oder Nicetas ist der Name folgender Personen (grob chronologisch sortiert):
 Niketas von Smyrna (1. Jahrhundert), griechischer Redner und Vertreter der Zweiten Sophistik
 Nicetas von Remesiana († nach 414), Bischof und Schriftsteller
 Nicetas von Aquileia (5. Jahrhundert), Bischof von Aquileia
 Niketas (Cousin des Herakleios) (7. Jahrhundert), byzantinischer General
 Niketas (Sohn des Artabasdos) († 743), byzantinischer General, Sohn des Gegenkaisers Artabasdos
 Niketas I. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (766 bis 780)
 Niketas (* 797; † 877), Sohn des byzantinischen Kaisers Michael I., später: Ignatios I. (Patriarch)
 Niketas von Byzanz, byzantinischer Theologe, der zur Zeit Kaiser Michaels III. (842–867) lebte
 Niketas Stethatos (ca. 1000–1090), byzantinischer Mystiker und Theologe, Heiliger der griechisch-orthodoxen Kirche
 Niketas (Bogumilenbischof), Teilnehmer an der Katharersynode (1167) in Saint-Félix-Lauragais
 Niketas II. Muntanes, Patriarch von Konstantinopel (1186–1189)
 Niketas Choniates (* um 1150; † um 1215), byzantinischer Staatsmann und Historiker

Siehe auch:
 Nikita (Name)
 Nikitas